-444 «Багира» — самозарядный пистолет, созданный Ижевским механическим заводом для замены пистолета Макарова. Буквы MP следует читать как латинские буквы, которые являются сокращением от Mechanical Plant (Механический завод).

Описание 
Пистолет был разработан в трёх различных модификациях под различные 9-мм патроны: 9×17 мм, 9×18 мм ПМ и 9×19 мм Парабеллум.

Рама пистолета выполнена из прочной литой термопластмассы с оперативными стальными элементами встроенными в пластиковые конструкции, что значительно облегчает конструкцию пистолета. Фиксация задней направляющей осуществляется винтом, а передней — осью останова затвора.

Магазин съемный двухрядный коробчатого типа.

Неавтоматический предохранитель и автоматическая блокировка ударника составляют предохранительное устройство пистолета.

Эксплуатация 
  — c 2003 года сертифицирован в качестве спортивно-тренировочного пистолета

Примечания

Ссылки 
 
 MP-444 "Baghira" / Internet Movie Firearms Database (использование в кинофильмах и компьютерных играх)

Самозарядные пистолеты по алфавиту
Самозарядные пистолеты России
Оружие под патрон 9 × 17 мм
Оружие под патрон 9 × 18 мм ПМ
Пистолеты с полимерной рамкой